Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 1981, faisant partie du circuit Grand Prix, s'est disputée du 14 au .

Tim Wilkison remporte le simple messieurs. En finale, il bat Chris Lewis, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP, le  à Sydney.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Peter McNamara et Paul McNamee pour la troisième fois consécutive. Ils remportent respectivement leur  et  ATP en double, le .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1981 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 1981
Tennis en Australie en 1981
Sydney
Tennis en décembre 1981